Preuss kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Gottlieb Traugott Preuss
 Paul Rudolph Preuss

Robotskapade auktorsförkortningar